Robert Garrett pode referir-se a:
 Robert Garrett (1875–1961), atleta estadunidense
 Robert Garrett (1977 -), basquetebolista alemão.

Desambiguação